Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned () — третья и на сегодняшний день заключительная приключенческая игра из серии Gabriel Knight, выпущенная компанией Sierra Online. Как и две остальные части, игра была разработана геймдизайнером и писательницей Джейн Дженсен. В отличие от предыдущих частей сериала, на этот раз саундтрек был написан Девидом Генри, развившем оригинальные темы постоянного автора музыки к играм серии Роберта Холмса. Главного героя — частного сыщика и борца со сверхъестественным злом Габриэля Найта — вновь, как и в дебютной части сериала, озвучивает английский актёр Тим Карри. На роли остальных постоянных персонажей трилогии — Грейс и Детектива Мозли — были приглашены новые исполнители. Игра вышла в 1999 году и была переиздана в составе сборника игр от Sierra Best Seller Series в 2001.

См. также 
 Головоломка с усами из кошачьей шерсти

Ссылки 
 Post-mortem of the project by programmer Scott Bilas

Квесты
Компьютерные игры 1999 года
Компьютерные игры, разработанные Sierra Entertainment
Компьютерные игры, изданные Sierra Entertainment
Игры для Windows